Sometimes kan syfta på:

Sometimes (album) – ett album av City and Colour från 2005
"Sometimes" (Erasurelåt) – 1986
"Sometimes" (Britney Spears-låt) – 1999